

Geografia

Austria 
 Fels am Wagram – comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)

Lussemburgo 
 Fels – nome tedesco di Larochette, comune nel cantone di Mersch (Lussemburgo)